Az Új élet új gondokkal a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának hetedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Szórády Csaba
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Hangya János, Kárpáth Mária, Maros Zoltán, Rajkay György
 Munkatársak: Bende Zsófi, Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Paál Klári, Pintér Erzsébet, Székely Ida, Zsebényi Béla
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Hörcsög vezérigazgató: Horkai János
 Hörcsög titkárnő: Pálos Zsuzsa
 Pocok könyvelő: Pathó István
 Vakond: Suka Sándor
 Szemárpás majom: Gálvölgyi János
 Jós béka: Alfonzó
 Ürge: Bárány Frigyes
 Pillangisták: ?

Kérem a következőt! (1. évad)